HMS „Dorsetshire” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od hrabstwa Dorset:
  – 80-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1694, przebudowany w 1712, sprzedany w 1749.
  – 70-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1757, rozebrany w 1775.
  – krążownik ciężki typu County zwodowany w 1929, zatopiony na Oceanie Indyjskim przez japońskie lotnictwo w 1942.

Przypisy 

Dorsetshire